Jourdain (metrostation)
 Henri Jourdain (1863-1931), Frans kunstschilder
 Jourdain (automerk), Frans automerk